Борати ряду людвігіту – вонсеніту - олововмісні мінерали. 

Кристалізуються в ромбічній сингонії, в окр. випадках містять до 2% SnO2.

Див. також 
 Олововмісні борати‎
 Список мінералів

Посилання

Література 
 
 Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. - 1975. – 774 с.

Мінерали олова
Групи мінералів